Quint Volusi Saturní (cònsol any 56), cònsol l'any 56
 Quint Volusi Saturní (cònsol any 92), cònsol el 92